Ute (volk), een volk in de Verenigde Staten
 Ute (taal), de taal van dat volk
 Ute (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa
 Ute (geslacht), een geslacht van sponzen
 Ute (autotype), term die voornamelijk in Australië in gebruik is voor een pick-up